Le préfixe exo- signifie « en dehors ». En particulier en chimie avec l'isomérie endo-exo ;
 EXO est un boys band sud-coréen et chinois de K-pop, divisé en deux sous-groupes :
 EXO-K, sous groupe d'EXO en ,
 EXO-M, sous groupe d'EXO en  ;
 exo, une agence de transports publics de Montréal au Canada ;
 Exo est un groupe de musique évangélique ;
 Exo est un album du pianiste de jazz français Pierre de Bethmann commercialisé en 2016.